Visciano ima više značenja:
 Visciano, Napoli
 Visciano, Terni